Kazimierz Wünsche – pilot, numer służbowy RAF P-2096
 Kazimierz Karol Wünsche - nawigator, numer służbowy RAF P-0651